Fretter-Pico ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Fretter-Pico (1892–1984), deutscher Offizier (General der Artillerie) 
 Otto Fretter-Pico (1893–1966), deutscher Offizier (Generalleutnant) 

Siehe auch: 
 Armeeabteilung Fretter-Pico 
 Armeegruppe Fretter-Pico